Atanasio III di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta dal 1250 al 1261
 Atanasio III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1276 al 1316
 Atanasio III di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli